Samuel Groleau (né le  à Longueuil, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1991-1992 || Lynx de St. Jean || LHJMQ ||70 ||32 ||53 ||85 ||70 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1992-1993 || Lynx de St. Jean || LHJMQ ||69 ||49 ||54 ||103 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 || Lynx de St. Jean || LHJMQ ||69 ||37 ||73 ||110 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1994-1995 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ ||61 ||40 ||49 ||89 ||47 ||13 ||6 ||5 ||11 ||13 
|-
|1995-1996 || Thunderbirds de Wheeling || ECHL ||69 ||35 ||41 ||76 ||33 ||7 ||3 ||0 ||3 ||2
|- 
|1996-1997 || Ayr Scottish Eagles || ISL ||42 ||17 ||21 ||38 ||24 ||7 ||1 ||4 ||5 ||2 
|-
|1997-1998 || Ayr Scottish Eagles || ISL ||44 ||21 ||26 ||47 ||12 ||9 ||7 ||1 ||8 ||2
|- 
|1998-1999 || Ayr Scottish Eagles || ISL ||34 ||18 ||19 ||37 ||12 ||6 ||4 ||4 ||8 ||6  
|-
|1999-2000 || ERC Ingolstadt || 2. Bundesliga ||50 ||26 ||48 ||74 ||50 ||12 ||6 ||4 ||10 ||35
|- 
|2000-2001 || ERC Ingolstadt || 2. Bundesliga ||40 ||22 ||35 ||57 ||28 ||12 ||9 ||3 ||12 ||12
|-
|2001-2002 || ERC Ingolstadt || 2. Bundesliga ||23 ||12 ||13 ||25 ||16 ||9 ||3 ||8 ||11 ||8
|- 
|2002-2003 || ERC Ingolstadt || DEL ||51 ||18 ||17 ||35 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || ERC Ingolstadt || DEL ||44 ||6 ||7 ||13 ||18 ||9 ||0 ||4 ||4 ||6
|- 
|2004-2005 || Prolab de Thetford Mines || LNAH ||56 ||28 ||49 ||77 ||42 ||17 ||3 ||8 ||11 ||2
|-
|2005-2006 || Prolab de Thetford Mines || LNAH ||53 ||26 ||51 ||77 ||54 ||15 ||8 ||7 ||15 ||25
|- 
|2006-2007 || Radio X de Québec || LNAH ||8 ||2 ||9 ||11 ||10 ||4 ||3 ||1 ||4 ||4

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en avril 1974
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Thunderbirds de Wheeling
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur des Ayr Scottish Eagles
Joueur du Prolab de Thetford Mines
Joueur du Radio X de Québec
Joueur des Lynx de Saint-Jean
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Longueuil